Thunder Glacier kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Thunder Glacier (glaciär i Antarktis),

Nya Zeeland 

 Thunder Glacier (glaciär i Nya Zeeland), Otago,

USA 

 Thunder Glacier (glaciär i USA, Washington, Whatcom County), 
 Thunder Glacier (glaciär i USA, Washington, Skagit County), 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar